Hérouville-en-Vexin, municipi al departament de la Vall de l'Oise (l'Illa de França)
 Hérouville-Saint-Clair, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Castell d'Hérouville, castell a la vila d'Hérouville del departament de la Vall de l'Oise 
 Cantó d'Hérouville-Saint-Clair (Caen-5), cantó al districte de Caen del departament de Calvados 
 Cantó de Caen-Hérouville (Caen-6), cantó al districte de Caen del departament de Calvados